Las Casas steht für:

 San Cristóbal de las Casas, Stadt im zentralen Hochland von Chiapas, Mexiko
 Las Casas vor Karl V., eine Erzählung Reinhold Schneiders

Las Casas ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomé de Las Casas (1484–1566), Dominikaner, Jurist und Streiter für die Rechte der Indios
 Cristóbal de las Casas (1530–1576), spanischer Italianist und Lexikograf
 Emmanuel Augustin Dieudonné de Las Cases (1766–1842), französischer Staatsmann
 Francisco de Las Casas, spanischer Konquistador in Neu-Spanien (Mexiko) und Honduras

Siehe auch:
 Casas
 (13052) Las Casas, Asteroid des Hauptgürtels